Станом на 1 січня 2007 року в Росії 1095 населених пунктів мали статус міста (на момент перепису їх було 1098).

Нижче наведений список усіх міст Росії та чисельність їх населення (за даними перепису 9 жовтня 2002 року). Міста, що отримали статус після 2002 року, до списку не включені.

Міста Горнозаводськ, Красногорськ, Чехов (Сахалінська область), Ключі втратили статус міст у 2004 році, Приморськ (Калінінградська область) перетворений на смт у 2005 році. Міста Каєркан, Сєвєро-Задонськ, Сходня, Талнах увійшли до складу інших міст протягом 2004—2005 років. Місто Сокольники Тульської області у 2008 році включене до складу Новомосковська.

У 2004 році статус міст отримали смт Голіцино, Котельники, Кубинка, Стара Купавна, сел. Московський Московської області, Лаїшево Республіки Татарстану, Тарко-Сале ЯНАО, у 2008 — смт Бєлоусово, Єрмоліно, Кремьонки Калузької області, Арськ Республіки Татарстану.

У 2015 році місто Желєзнодорожний включене в склад міста Балашиха.

Див. також 
 Список міст Росії з населенням понад 100 тисяч жителів

Джерела

Література

Посилання 
 Офіційний сайт Всеросійського перепису населення 2010 року. 
 CityPopulation.de 

Міста
Росія